Philomusus ist der Name folgender Personen:

 Philomusus (Vergolder), römischer Vergolder, 1. Jahrhundert
 Publius Cornelius Philomusus, römischer Maler, 2. Jahrhundert
 Philomusus, Humanistenname von Jakob Locher (1471–1528), deutscher Humanist
 Philomusus, akademischer Beiname von Wolfgang Jakob Müllner (1701–1779)
 Philomusus II, akademischer Beiname von Johann Valentin Harttramfft (vor 1723–1755)

Siehe auch:
 Philomusos